Ренья́к () — название нескольких коммун во Франции:

 Реньяк — в департаменте Шаранта;
 Реньяк — в департаменте Жиронда.